Deschanel est un patronyme notamment porté par :

Famille Deschanel , une famille française dont : 
 Émile Deschanel (1819-1904), écrivain et homme politique ;
 L'avenue Émile-Deschanel située à Paris, et les rues Émile-Deschanel situées à Courbevoie, Saint-Étienne, Asnières-sur-Seine.
 Paul Deschanel (1855-1922), fils du précédent, homme politique, membre de l'Académie française,  président de la République française ;
 L'avenue Paul Deschanel et le tunnel Deschanel situés à Schaerbeek (Bruxelles), son lieu de naissance.
 Germaine Deschanel (1876-1959), épouse du président Paul Deschanel.

Famille Deschanel, une famille américaine active dans le cinéma:
 Caleb Deschanel (1944), chef-opérateur de cinéma américain
 Mary Jo Deschanel (1945), actrice américaine
 Emily Deschanel (1976), actrice américaine
 Zooey Deschanel (1980), actrice américaine

Autres
 Cole Deschanel, personnage de fiction joué par Eddie Cibrian dans la sitcom américaine Sunset Beach

Homonymie de patronyme